Duhalde:
 Alfredo Duhalde Vásquez
 Eduardo Alberto Duhalde (Maldonado)